Ната́лья Его́рова:
 Егорова (Быкова), Наталья Владимировна (род. 1966) — советская и российская теннисистка, тренер.
 Егорова, Наталья Евгеньевна (род. 1946) — российский и советский экономист.
 Егорова, Наталия Ивановна (род. 1945) — российский историк-американист.
 Егорова, Наталья Сергеевна (род. 1950) — советская и российская актриса, режиссёр, педагог.